Titiribí kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Titiribí (ort), Antioquia, 
 Titiribí (kommun), Antioquia,